La saison 1922-1923 de la Ligue du Maroc de Football Association est la  édition du championnat du Maroc et la  de cette ligue, qui vient tout juste d'être instituée lors d'une Assemblée générale constitutive, le  à Casablanca.

L'Olympique marocain remporte son  sacre de champion du Maroc, en battant en finale le Racing CM.

Calendrier de la saison

Déroulement

Phase de groupe

Ligue de Casablanca 

Champion du groupe : RC Marocain

Ligue de Rabat 

Champion du groupe : Olympique marocain

Ligue de Marrakech 

Champion du groupe : AS Marrakech

Ligue de Meknès-Fez 

Champion du groupe : Meknès-Sports

Phase finale

Demi-finales 

|}

Les demi-finales ont lieu le , et opposent à Casablanca, le RC Marocain à l'AS Marrakech, et à Rabat, l'Olympique marocain à Meknès-Sports. Les équipes qualifiées sont les premiers de leurs ligues respectives, qui sont au nombre de quatre. 
Le RC Marocain et l'Olympique marocain s'imposent face à leurs adversaires respectifs et se retrouvent donc en finale.

Finale 

|}

La finale du championnat du Maroc a lieu le , à Rabat. Le vainqueur de celle-ci est sacré champion du Maroc. L'Olympique marocain remporte finalement le championnat, en battant le RC Marocain sur le score de 2 buts à 1, et remporte son troisième titre après ses deux anciens championnats organisés par la Fédération marocaine des sports athlétiques, avant la création de la LMFA.

Références 

Ligue du Maroc de football
Football en 1922
Football en 1923
1922 en Afrique
1923 en Afrique